Жнов — русская фамилия.

Известные носители 
 Жнов, Александр Иванович (1865-1946) — Георгиевский кавалер; генерал-майор; 21 марта 1915.
 Жнов, Иван Петрович — Георгиевский кавалер; майор; № 7273; 17 декабря 1844.